Schuldig – film del 1914 diretto da Hans Oberländer
Assolto (Schuldig) – film del 1928 diretto da Johannes Meyer 
Schuldig – film del 1998 prodotto dalla Medias Res Filmproduktion